FGA puede referirse a:

 Fiat Group Automobiles;
 Fuerzas de gestión ambiental;
 FGA Televisión, actualmente RTI Televisión;
 Federación Gallega de Automovilismo;
 Federación Gallega de Atletismo.